La gara di nuoto dei 100 metri farfalla maschili dei campionati mondiali di nuoto 2007 è stata disputata il 30 e 31 marzo presso la Rod Laver Arena di Melbourne.

Vi hanno preso parte 123 atleti.

La competizione è stata vinta dal nuotatore statunitense Michael Phelps, mentre l'argento e il bronzo sono andati rispettivamente all'altro statunitense Ian Crocker e al venezuelano Albert Subirats.

Podio

Programma

Record 
Prima della manifestazione il record del mondo e il record dei campionati erano i seguenti.

Nel corso della competizione non sono stati migliorati.

Risultati

Batterie 
I migliori 16 tempi accedono alle semifinali

Semifinali
I migliori 8 tempi accedono alla finale

Spareggio

Finale

Collegamenti esterni
   
   
   
   
   

Farfalla 100 M